Zorino () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Zorino – wieś w Buriacji
 Zorino – wieś w obwodzie amurskim
 Zorino – wieś w obwodzie astrachańskim
 Zorino – wieś w obwodzie iwanowskim
 Zorino – wieś w obwodzie jarosławskim
 Zorino – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Zorino – wieś w obwodzie kirowskim
 Zorino – wieś w obwodzie kostromskim
 Zorino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet polewski)
 Zorino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet ryszkowski)
 Zorino – wieś w rejonie obojańskim obwodu kurskiego
 Zorino – wieś w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego
 Zorino – wieś w obwodzie moskiewskim
 Zorino – wieś w obwodzie lipieckim
 Zorino – wieś w obwodzie nowosybirskim
 Zorino – wieś w obwodzie pskowskim
 Zorino – wieś w obwodzie riazańskim
 Zorino – wieś w obwodzie wołogodzkim

Zobacz także 
 Zorin – nazwisko
 Zorin OS – jedna z dystrybucji Linuksa

Strony ujednoznaczniające